Adolf Clemens ist der Name folgender Personen:

* Adolf Clemens (Komponist), (1909–1942), deutscher Chorleiter, Chorkomponist und Kompositionslehrer
 Adolf Clemens (Fotograf) (1942–2021), deutscher Fotograf